Молдавия участвовала в летних Паралимпийских играх 2012 в Лондоне, проходивших с 29 августа по 9 сентября 2012 года. В составе сборной на Играх приняли участие два человека, выступающих в соревнованиях по пауэрлифтингу.

Пауэрлифтинг 
 Мужчины

 Женщины

См. также 
 Летние Паралимпийские игры 2012
 Молдавия на Паралимпийских играх
 Молдавия на летних Олимпийских играх 2012

Ссылки 

Молдавия на летних Паралимпийских играх
Страны на летних паралимпийских играх 2012 года
Спорт в Молдавии в 2012 году